Гвадалупе Кристо има више значења:

 Гвадалупе Кристо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Кристо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику